Stolker est un patronyme porté notamment par :

 Jan Stolker (1724-1785), graveur, peintre, collectionneur et marchand d'art néerlandais ;
 Michel Stolker (1933-2018), coureur cycliste néerlandais.